Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Anne Smith che hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Pam Shriver 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Anne Smith (campionesse)
 Mima Jaušovec /  Pam Shriver (finale)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Sue Barker /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1981